Gaztelu signifie en basque « château » ou « château fort ».

Toponymes 

Gaztelu zahar est le nom donné dans le Pays basque aux places fortes protohistoriques

Plusieurs toponymes au Pays basque ont pour nom « Gaztelu(a) » :
 Au Guipuscoa
 Gaztelu est une municipalité

 En Biscaye
 Gaztelu-Elexabeitia ou Artea est une municipalité
 Gaztelu est un quartier de Artea
 Gaztelu est un quartier de Larrabetzu
 Gaztelua est un quartier d'Abadiño

 En Navarre
 Gaztelu est un quartier de Donamaria
 Gazteluberri ou Castillonuevo est une municipalité
 Le mont Gaztelu dans la vallée de Baztan

 En Alava
 Gaztelu Haizkoeta est un village faisant partie de Ribera Alta 
 Gaztelu est un village dans la municipalité de Vitoria-Gasteiz

 Au Pays basque français
 Gaztelu-Mendi est un lieu-dit à Uhart-Cize
 Gaztelu-Gaina est un lieu-dit à Bustince-Iriberry

Patronyme 

 Francisco Javier García Gaztelu, alias Txapote est un membre dirigeant d'ETA

Voir aussi 
 Zarrakaztelu ou Carcastillo qui signifie aussi « vieux château » est une municipalité de Navarre
 Gaztelu (1946-2020), surnom de José Agustín Aranzábal Askasibar, footballeur international espagnol.